Spekulation (von lat. speculari spähen, beobachten; von einem erhöhten Standpunkt aus in die Ferne spähen) bezeichnet:
 in der Alltagssprache eine Hypothese
 in der Alltagssprache eine als unbeweisbar geltende Aussage
 Spekulation (Wirtschaft): Jemand kauft/verkauft eine Sache oder ein Wertpapier, weil er annimmt, dass dieses in absehbarer Zeit im Wert steigt/sinkt, mit dem Ziel, es nach der Wertsteigerung gewinnbringend zu verkaufen. 
 Spekulation (Philosophie), eine philosophische Denkweise

siehe auch: